Biston prodromaria är en fjärilsart som beskrevs av Ignaz Schiffermüller 1775. Biston prodromaria ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
prodromaria